Амнатчарен:

 Амнатчарен — провинция Таиланда.
 Амнатчарен — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.